Viluppuram (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Viluppuram (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Viluppuram